

Sport
Championnats de Belgique d'athlétisme
Championnats de Belgique d'athlétisme en salle
Championnat de Belgique de baseball
Championnat de Belgique de basket-ball
Championnat de Belgique des courses sur route
Championnat de Belgique de cyclisme sur route
Championnats de Belgique de cyclisme sur piste
Championnats de Belgique de cyclo-cross
Championnat de Belgique de football
Championnat de Belgique de football américain
Championnat de Belgique de Grand Tourisme
Championnat de Belgique de handball
Championnat de Belgique de hockey sur gazon
Championnat de Belgique de judo
Championnat de Belgique de rugby à XV
Championnats de Belgique de tennis de table
Championnat de Belgique de volley-ball masculin
Championnat de Belgique de volley-ball féminin
Championnats de Belgique de VTT

Autres
Championnat de Belgique d'échecs
Championnat de Belgique de pétanque à boules carrées
Championnats de Belgique de Scrabble francophone

Voir aussi
 Championnat